Existuje více různých osobností se jménem a příjmením Karel Hoffmann či Karel Hofman:

 Karel Hoffmann (herec) (* 1948) – český divadelník, herec, režisér a autor
 Karel Hofmann (hornista) (* 1979) – český hornista
 Karel Hoffmann (houslista) (1872–1936) – český houslista, člen Českého kvarteta
 Karel Hofman (1906–1998) – český malíř
 Karel Hoffmann (politik) (1924–2013) – český komunistický politik, funkcionář a ministr
Karel Hoffmann (voják) (1925–1994) – český voják

Ostatní 
 Christiaan Karel Hoffmann (1844–1903) – nizozemský zoolog